Příjmení Uchov () má více nositelů:

 Ivan Uchov  (* 1986), ruský atlet, výškař
 Vladimir Uchov  (1924–1996), sovětský atlet, chodec

Ruská příjmení